David Campese (1962-), joueur australien de rugby à XV ;
 Terry Campese (1984-), joueur australien de rugby à XIII.